Červený Újezdec ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Červený Újezdec, Ortsteil von Lišov, Okres České Budějovice
 Červený Újezdec (Vlastec), Ortsteil von Vlastec, Okres Písek